Ерманос Галеана има више значења:

 Ерманос Галеана (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ерманос Галеана (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику